Maceo puede referirse a:
 Maceo, municipio de Colombia;
 Maceo, un sátrapa del Imperio persa;
 Antonio Maceo, general cubano del siglo XIX;
 Maceo Parker, intérprete de jazz.